Roba – soprabito maschile elegante
 La roba – racconto di Giovanni Verga

Persone 
 Fatuma Roba – atleta etiope, specialista nella maratona
 Pio Roba – poeta e pittore italiano

Pagine correlate
 Robe
 Roba da matti